Marko  peut faire référence à :

Prénoms
Forme de Martikos dans les langues slaves d'abord en Serbie puis Macédoine Bulgarie, Croatie, popularisé chez les serbes puis dans le reste de l'Europe par le souverain serbe Marko Mrnjavčević dit Marko Kraljevic, les finnoise, les Hongrois, les allemands (les allemands ont les deux formes K et C, les Autrichiens et les basques l'utilise aussi sous cette forme.  

La forme romaine du prénom , marcus qui vient de Mars dieu de la guerre romain alter ego grec de Arès, Marcus est la forme romaine du prénom grec Martikos qui veut dire « consacré au dieu Mars », qui a été porté par : 

 Marko Mrnjavčević, (1335-1395) souverain serbe sous le nom de roi Marko.
 Marko Čelebonović, le plus important peintre serbe du .
 .

Patronymes

 Helmut Marko (1943), pilote automobile autrichien. 
 Istvan Marko (1956-2017), professeur et chercheur en chimie d'origine hongroise. 
 Iván Markó (1947-2022), danseur et chorégraphe hongrois.
 Marko Grujić (1996-), footballeur serbe

Pseudonyme

 Marko, dessinateur français.

Divers
 Marko's Magic Football, jeu vidéo sorti en 2004

Voir aussi

Références